Заселок:
 Заселок (засёлок) — поселение (заселение) из ближних выходцев (отсельных крестьян) из села (деревни), отделившихся и занявших пустошь или заполье, образовывались в результате межевания и подселения крестьян из других мест или выхода части землепользователей из основного селения (села, деревни).

Топоним

Белоруссия 
 Заселок — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Заселок — деревня в Усвятском районе Псковской области.